Carlos Tasso (Gmunden, 16 de julio de 1931) es un hombre de negocios, historiador y escritor , descendiente de la familia real brasileña y jefe de casa de Sajonia-Coburgo y Braganza, es un tataranieto de Don Pedro II y bisnieto de la princesa Leopoldina de Braganza y del príncipe Luís Augusto de Sajonia-Coburgo-Gotha. Sucedió a su madre Teresa Cristina de Sajonia-Coburgo y Braganza en 1990, cargo que ostentaba Pedro Augusto de Sajonia-Coburgo y Braganza ante su madre, la que antes fuera princesa Leopoldina de Bragança , hija del emperador Pedro II de Brasil y de la emperatriz Teresa Cristina de Borbón-Dos Sicilias.

Biografía 
Austriaco naturalizado brasileño, Carlos Tasso es el hijo mayor de la princesa Teresa Cristina de Sajonia-Coburgo y Braganza (1902- 1990), la tercera hija de Augusto Leopoldo de Sajonia-Coburgo y Braganza, y del barón Lamoral Taxis de Bordogna y Valnigra (1900-1966). Tiene dos hermanas, Alice y María Cristina, y un hermano menor, Felipe, que sirvió como teniente en la Marina de Brasil. La Casa de Tasso, de antigua nobleza, era responsable por los correos del Sacro Imperio Romano Germánico, teniendo de ella perteneciente el poeta Torquato Tasso.

El día 15 de diciembre de 1956 se casó en primeras nupcias con Denise Pais de Almeida, nacida en Sao Paulo en 1936, con quien no tuvo hijos. El 17 de enero de 1969 Carlos Tasso desposó a Walburga de Austria-Toscana, princesa de la Toscana y archiduquesa de Austria, hija del archiduque Jorge de Austria-Toscana y de la condesa Maria Valeria de Waldburg-Zeil-Hohenems, bisnieta del gran duque Fernando IV de Toscana. Con María Valeria tuvo ocho hijos, quienes conservan la nacionalidad brasileña.

Su dedicación al estudio de la historia de Brasil comenzó cuando aún era joven. Realizó sus estudios en Austria, Italia y en Brasil, en el tradicional Colegio San Ignacio y en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, ambas instituciones ubicadas en la ciudad de Río de Río de Janeiro. Publicó varios trabajos y hasta hoy realiza investigaciones históricas y económicas relativas a Brasil. Desde 1966 es un miembro del Instituto Histórico y Geográfico de Rio Grande do Sul (IHGRGS), estando involucrado también con otras entidades culturales. También, fue presidente del Rotary International italiano entre 1992 y 1993. 

En el estado de Paraná se dedicó al cultivo de café, actividad que dejó de practicar. Trabajó en Fráncfort como director de Henniger Internacional y es propietario de una empresa agrícola basada en el Castillo de Villalta, del norte de Italia, herencia de sus antepasados paternos. 

Es miembro titular del Instituto Histórico Geográfico Brasileño,  miembro del PEN Club de Brasil en Portugal, miembro de la Academia Portuguesa de la Historia, miembro de la Real Academia Española de la Historia y miembro de la I.H.G. de Petrópolis

Descendencia 
Con la archiduquesa Walburga de Austria tuvo:

Árbol genealógico

Publicaciones 

(1961). Vultos do Brasil Imperial na Ordem Ernestina da Saxônia. Anais do Museu Histórico Nacional, 12.
(1968). O Ramo Brasileiro da Casa de Bragança. Anais do Museu Histórico Nacional, 18.
(2007). O Imperador e a Atriz” – Dom Pedro II e Adelaide Ristori. Caxias do Sul: Universidade de Caxias do Sul.
(2009). A Princesa Flor – Dona Maria Amélia, a filha mais linda de D. Pedro I do Brasil e IV do Nome de Portugal. Funchal, Madeira: Edição Direção Regional Assuntos Culturais. (Prêmio 8º Conde dos Arcos da Academia Portuguesa da História, no ano de 2010)
(2010). Dom Pedro II em Viena 1871-1877. Florianópolis: Insular; I.H.G.S.C.
(2011). Dona Maria Amélia de Bragança. Aveleda, Portugal: Academia Portuguesa da História; Ed. e Conteudos S.A.
(2012). “A Intriga” – Retrospecto de Intricados Acontecimentos Históricos e suas Consequências no Brasil Imperial. São Paulo: Senac. ISBN 9788539613373.
(2014). Dom Pedro II na Alemanha - Uma  amizade tradicional. São Paulo: Senac.
(2018). O mistério do livro perdido. Rio de Janeiro: Viajante do Tempo. ISBN: 978-85-63382-80-1.

Véase también 
 Casa de Sajonia-Coburgo y Braganza

Referencias

Bibliografía 
 Lessa, Clado Ribeiro de. O Segundo Ramo da Casa Imperial e a nossa Marinha de Guerra, in Revista do Instituto Historico e Geografico Brasileiro, vol. 211, 1951, p. 118-133 (ISSN 0101-4366)
  - Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro

Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Casa Imperial de Brasil
Casa de Braganza
Príncipes de Brasil
Grandes cruces de la Orden imperial de la Rosa
Augusto Leopoldo
Personas de Petrópolis
Nacidos en Gmunden